Королёво — распространённый в России, на Украине и в Белоруссии топоним.

Белоруссия 
 Королёво — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Королёво — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Королево — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Королёво — деревня в Крупском районе Минской области.
 Королёво — деревня в Узденском районе Минской области.

Россия 
 Королёво — деревня в Аскинском районе Башкортостана.
 Королёво — деревня в муниципальном образовании город Уфа Башкортостана.
 Королево — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Королёво — деревня в городском поселении «Красавино» Великоустюгского района Вологодской области.
 Королёво — деревня в Покровском сельском поселении Великоустюгского района Вологодской области.
 Королево — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Королёво — деревня в Кологривском районе Костромской области.
 Королёво — деревня в Павинском районе Костромской области.
 Королёво — деревня в Борском районе Нижегородской области.
 Королёво — деревня в Шарангском районе Нижегородской области.
 Королево — деревня в составе города Добрянка Пермского края.
 Королево — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Королево — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Королёво — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Королёво — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Королево — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Королёво — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Королево — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Королево — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Королево — деревня в Фировском районе Тверской области.
 Королево — село в Голышмановском районе Тюменской области.
 Королево — деревня в Каслинском районе Челябинской области.
 Королево — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Королёво — село в Ленинском районе.

Украина 
 Королёво — посёлок городского типа в Виноградовском районе Закарпатской области.

См. также 
 Королёв
 Королёвка